Лувуа, Лувуа́ (фр. Louvois) — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна. 
 Франсуа-Мішель Летельє, маркіз де Лувуа, Франсуа-Мішель Летельє, маркіз де Лувуа (фр. François-Michel Le Tellier, marquis de Louvois; 18 січня 1641 — 16 липня 1691) — граф де Тоннер.
 Форт Лувуа (фр. Fort Louvois) — морський форт, збудований між 1691 і 1694 роками, за часів правління Людовика XIV, на острові Чапус.